Enercon E-126 — ветрогенератор производства немецкой компании Enercon. Мощность энергоустановки составляет 7,58 МВт, что в 2012 году является наибольшим значением этого показателя в мире. Первая турбина модели E-126 была запущена в эксплуатацию в 2007 году вблизи Эмдена в Германии.

Технические параметры 
Высота несущей башни (от основания до оси ротора) может изменяться в зависимости от требований, в стандартном варианте составляет 135 м, размах лопастей — 126 м, полная высота установки — 198 м. Первоначальная номинальная мощность 6 МВт была увеличена до современного значения 7,5 МВт в 2009 году после технической ревизии. В зависимости от погодных условий выдаваемая мощность может превосходить номинальную, предполагаемое в Enercon годовое производство электричества ≈18 млн . 

Масса фундамента установки должна составлять 2500 т, вес несущей башни — 2800 т, генераторная гондола имеет вес 128 т, вес электрогенератора — 220 т, вес ротора вместе с лопастями — 364 т. Общая масса ветроустановки составляет величину около 6000 т.

Известные ВЭС и их проекты с этой моделью 
Известные в 2012 году примеры использования этого генератора, а также проекты ВЭС с данной моделью, предполагают только наземное использование ветрогенератора.

См. также 
 Enercon
 Ветроэнергетика

Примечания

Ссылки 
 

Ветрогенераторы